Il termine San Enrique, traduzione spagnola di Sant'Enrico, può riferirsi a:

San Enrique, municipalità delle Filippine nella Provincia di Iloilo
San Enrique, municipalità delle Filippine nella Provincia di Negros Occidental